Błażej Jankowski – ex calciatore polacco
 Maciej Jankowski – calciatore polacco
 Martin Jankowski – scrittore tedesco
 Tomasz Jankowski – ex cestista e allenatore di pallacanestro polacco